«Меня зовут „Знаменитость“» (, ) — гонконгский фильм, романтическая комедия-драма 2006 года режиссёра . В главных ролях — Лау Чинвань и молодая актриса Хо Сыянь.

Сюжет 
Актёр Пунь Кафай успел побывать на вершине успеха, получив статуэтку Гонконгской кинопремии в категории «Открытие года» практически в самом начале своей карьеры, коллеги старшего поколения уважают его как «выкладывающегося» актёра, внимательного к деталям, требовательного к себе и другим. Однако он становится все менее и менее востребован агентами и режиссёрами на большом и малом экране — и из-за своей требовательности, и из-за усиливающейся склонности индустрии к опоре на «красивые лица».

Получив при продлении контракта обещание найма лишь в одном сериале на весь год (не дающего возможности прожить), актёр «хлопает дверью». Пытаясь утопить раздражение в пиве, он случайно встречается с бывшей женой, актёрским агентом Цици, которая дает напившемуся Кафаю крышу на ночь. Застав утром её работу с молодыми «поденными» актрисами, он в качестве помощи берет одноразовое «шефство» над начинающей Фэй Нг, недавно переехавшей с материка, делающей первые, но настойчивые шаги в профессии и берущейся, пусть и неумело, за любое задание.

Чем-то девушка трогает его, и Пунь Кафай «берёт её под крыло», всерьёз становясь её наставником и неофициальным менеджером. После нескольких небольших успехов девушка решается попробовать силы всерьез в крупном проекте режиссёра , съёмки которого запланированы в Японии. Неожиданно для молодой актрисы оказывается, что Кафай не едет с ней — и потому что его никто не приглашал, и чтобы наконец «выпустить птенца из гнезда», заставив её проверить свои силы без поддержки.

Проводив Фэй, Пунь готов упасть духом и переквалифицироваться в автомеханики, подобно его старому другу, бывшему актёру Ваю, однако разговор с ним, а также совет другого клиента автомастерской, пользующегося популярностью старого знакомого Тони Люн Кафая, дают ему волю изменить свою жизнь, отказаться от выпивки, суметь заинтересовать режиссёров и вернуться к съемкам и былой популярности. Напряженный график работы бывшего наставника и бывшей ученицы практически не дают им встретиться вновь — вплоть до конца фильма, где Пун Кафай предстаёт номинантом на Гонконгскую кинопремию за лучшую роль второго плана, а достигшая славы Фэй Нг, приглашенная для ведения её , готовится объявить лауреата.

В ролях 

Многие известные кинематографисты Гонконга, включая режиссёра и продюсера фильма Лоуренса Лау и Генри Фона, играют в фильме камео-роли или предстают в роли самих себя. В числе последних — пожилой актёр Ку Фэн (в сериальной роли судьи в начале фильма), популярный актёр Тони Люн Кафай (упоминается в самом начале из-за сходства имён, впоследствии ободряет Пунь Кафая, раздумывающего, стоит ли возвращаться в профессию), режиссёры Гордон Чань и Энн Хёй (с первым уезжает в Японию Фэй, у второй позже начинает сниматься Кафай), кантопоп-группа  и многие другие.

Награды 
Исполнение главной роли в этом фильме принесло Лау Чинваню премии  и «Hong Kong Film Award» в категории «Лучшая мужская роль».

Кроме того, фильм был номинирован на Hong Kong Film Awards в категориях «Лучший новый актёр» (исполнительница второй главной роли Хо Сыянь), «Лучшая женская роль второго плана» (Кэндис Ю) и лучший сценарий (тройка сценаристов фильма).

Критика

Примечания

Ссылки 
  
 My Name Is Fame на сайте Hong Kong Movie Database
 Рецензия на сайте Love HK Film
 Рецензия на сайте A Nutshell Review
 Рецензия на сайте швейцарской газеты Molodezhnaja 
 Рецензия на сайте Moviexclusive

См. также 
Фильмы, с которыми в некоторых аспектах критиками сравнивается картина
 Тутси (фильм)
 Звезда родилась (фильм, 1937)
 Звезда родилась (фильм, 1954)
 Звезда родилась (фильм, 1976)

Фильмы-драмы Гонконга
Кинокомедии 2006 года
Романтические кинокомедии Гонконга
Фильмы о съёмках
Фильмы на кантонском языке